Миколас Ионасович (Миколас Ионо) Ласинскас (Mykolas Lasinskas) — советский и литовский учёный в области гидротехники и гидрологии, доктор географических наук (1972), профессор (1976), академик Литовской академии наук (1980).

Биография 
Родился в Москве 1 декабря 1916 года.

Окончил университет в Каунасе (1948). В 1948—1957 гг. ассистент, старший преподаватель, доцент Каунасского политехнического института.

В 1957—1994 гг. работал в Литовском энергетическом институте (до 1967 года Институт энергетики и электротехники, до 1992 года Институт физико-технических проблем энергетики). В 1961 г. организовал Лабораторию гидрологии, которую возглавлял до 1987 г.

Кандидат технических наук (1953). Доктор географических наук (1972), профессор (1976). Академик Литовской академии наук (1980).

Сфера научных интересов: гидротехника и гидрология; гидроэнергоресурсы рек Литовской ССР (в том числе реки Неман — Нямунас); проектирование малых гидроэлектростанций. Исследовал закономерности формирования поверхностных вод Литвы, гидроэнергетических ресурсов и их использования, влияние энергообъектов на водные объекты.

Лауреат Государственной премии Литовской ССР (1965).

Умер 26 мая 2020 года в Вильнюсе.

Источники 

 Mykolas Lasinskas. In: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Band XI: Kremacija-Lenzo taisyklė. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius 2007.
 Aldona Tomkevičienė: Profesoriui Mykolui Lasinskui — 100. In: Energetika. Band 62, Nr. 3, 2016, Digitalisat
 http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=r&tq=v0&name_view=va_aall&a001=BY-SEK-355163&strq=l_siz=20

Академики АН Литвы